Stanisław Kunicki (1859-1942) – polski inżynier budownictwa, profesor Politechniki Warszawskiej
 Stanisław Kunicki (1861-1886) – polski działacz robotniczy i rewolucyjny
 Stanisław Kunicki (zm. 2017) – polski artysta ludowy, rzeźbiarz, twórca zespołu Mszalniczanie